Saxonia (lateinisch für „Sachsen“) steht für:

 Saxonia (Sachsen), die weibliche Symbolfigur für Sachsen
 Saxonia Bernsbach, ehemaliger deutscher Sportverein
 Saxonia, Siedlungsplatz – vormalige Arbeiterkolonie der gleichnamigen Brikettfabrik bei Bernsdorf (Oberlausitz)
 Saxonia-Express, Linienbezeichnung für die Eisenbahnlinie RE 50 (Leipzig–Dresden) in Sachsen
 Saxonia (Lokomotive), die erste in Deutschland gebaute funktionsfähige Lokomotive (mit Namensnachfolgerin 1853, Nachbau 1988)
 Pik Saxonia, ein Berg in Pamir
 (Provincia) Saxonia, eine ehemalige Ordensprovinz des Franziskanerordens (OFM), siehe Sächsische Franziskanerprovinz
 (Provincia) Saxonia, eine ehemalige Ordensprovinz des Dominikanerordens
 Saxonia (Studentenverbindung), Name mehrerer Studentenverbindungen
 Saxonia Tangermünde, deutscher Fußballverein
 Villa Saxonia, Hausname eines Wohnhauses in Radebeul-Kötzschenbroda
 Saxonia (Zeitschrift)

Firmenbezeichnungen und Handelsnamen
 Saxonia-Brunnen in Chemnitz
 Saxonia Edelmetalle, ein Unternehmen zur Herstellung und dem Recycling von Edelmetallen
 Saxonia, Eisenwerke und Eisenbahnbedarf-Fabrik in Radeberg, Aktiengesellschaft
 Saxonia Glashütte, Schülerverbindung der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte
 Saxonia, Handelsname für Sämaschinen des Unternehmens Wilhelm Siedersleben & Co. bzw. des Betriebes Landmaschinenbau Bernburg
 Saxonia Lange Uhren GmbH, eine Armbanduhren-Reihe, die 1994 vorgestellt wurde und ab 1995 lieferbar ist
 Saxonia Media Filmproduktion, ein Filmproduktionsunternehmen
 Saxonia, Markenname für Nähmaschinen des Unternehmens Clemens Müller (Unternehmen)
 Saxonia Tonträgerproduktion, einem Musikverlag

Saxonia ist der Name mehrerer Schiffe:
 Saxonia (Schiff, 1846), ein Raddampfer der Vereinigte Sächsisch-Böhmische Dampfschiffahrt
 Saxonia (Schiff, 1857), ein Passagierschiff der HAPAG
 Saxonia (Schiff, 1862), ein Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 ehemaliger Name eines Raddampfers der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Krippen (Schiff, 1912)
 Saxonia (Schiff, 1900), ein Passagierschiff der Cunard Line
 RMS Saxonia (Schiff, 1954), ein Passagierschiff der Cunard Line
 Saxonia (Schiff, 2001), ein Schiff der schweizerischen Reederei Scylla